Schauenburg – comune della Germania
 Alexis Balthazar Henri Schauenburg – nobile tedesca
 Uta di Schauenburg – nobildonna tedesca

Pagine correlate 

 Schaumburg